Чемпионат мира по фигурному катанию 1949 года был проведён Международным союзом конькобежцев 16—18 февраля в Париже, Франция. Соревнования проводились в категориях женское одиночное катание, мужское одиночное катание и парное катание.
Фигуристам Германии и Японии было запрещено выступать на чемпионате.

Результаты

Мужчины

Женщины 

 * WD = Снялась с соревнования

Пары 

Фигурное катание
Международные соревнования по фигурному катанию во Франции
Международные спортивные соревнования в Париже